André Gaillard peut désigner :
 André Gaillard (1894-1929), poète français ;
 André Gaillard (1921-2010), architecte suisse ;
 André Gaillard (1927-2019), acteur français.